Кубок Дэвиса 2008 — 97-й по счёту розыгрыш самого престижного кубка среди мужских сборных команд по теннису. Шестнадцать сборных принимают участие в Мировой группе и более ста в различных региональных группах.

23 ноября новым обладателем Кубка стала сборная Испании, обыгравшая в финальной серии сборную Аргентины со счётом 3-1.

Мировая группа

Сетка турнира

Плей-офф Мировой группы 

 дата: 19-21 сентября.

Восьмёрка команд, проигравших в первом раунде Мировой группы, разыграют с восьмёркой победителей региональных зон восемь мест в мировой группе-2009.

Региональные зоны

Зона Америка

Группа 1 
Участвующие команды
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
 
 
 
  — вылетает в Группу 2 в 2009

Группа 2 
Участвующие команды
  — поднимается в Группу 1 в 2009
 
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 3 в 2009
  — вылетает в Группу 3 в 2009

Группа 3 
Участвующие команды
  — поднимается в Группу 2 в 2009
  — поднимается в Группу 2 в 2009
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 4 в 2009
  — вылетает в Группу 4 в 2009

Группа 4 
Участвующие команды
  — поднимается в Группу 3 в 2009
  — поднимается в Группу 3 в 2009
  Американские Виргинские острова

Зона Азия/Океания

Группа 1 
Участвующие команды
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
 
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 2 в 2008

Группа 2 
Участвующие команды
  — поднимается в Группу 1 в 2009
 
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 3 в 2009
  Тихоокеанское сообщество — вылетает в Группу 3 в 2009

Группа 3 
Участвующие команды
  — поднимается в Группу 2 в 2009
  — поднимается в Группу 2 в 2009
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 4 в 2009
  — вылетает в Группу 4 в 2009

Группа 4 
Участвующие команды
  — поднимается в Группу 2 в 2009
  — поднимается в Группу 2 в 2009

Зона Европа/Африка

Группа 1 
Участвующие команды
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 2 в 2009
  — вылетает в Группу 2 в 2008

Группа 2 
Участвующие команды
  — поднимается в Группу 1 в 2009
  — поднимается в Группу 1 в 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 3 в 2009
  — вылетает в Группу 3 в 2009
  — вылетает в Группу 3 в 2009
  — вылетает в Группу 3 в 2009

Группа 3 
Участвующие команды
  — поднимается в Группу 2 в 2009
  — поднимается в Группу 2 в 2009
  — поднимается в Группу 2 в 2009
  — поднимается в Группу 2 в 2009
 
 
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 4 в 2009
  — вылетает в Группу 4 в 2009
  — вылетает в Группу 4 в 2009
  — вылетает в Группу 4 в 2009

Группа 4 
Участвующие команды
  — поднимается в Группу 3 в 2009
  — поднимается в Группу 3 в 2009
  — поднимается в Группу 3 в 2009
  — поднимается в Группу 3 в 2009

См. также 
 Кубок Федерации 2008

Ссылки 
 Официальный сайт

2008